Robert Andersson (1886–1972), joueur de water-polo, plongeur et nageur suédois
Robert Andersson (né en 1969), handballeur suédois
Robert Andersson (né en 1971), footballeur suédois